Carrier-Belleuse ist der Familienname folgender Personen:

 Albert-Ernest Carrier-Belleuse (1824–1887), französischer Bildhauer
 Louis-Robert Carrier-Belleuse (1848–1913), französischer Maler und Bildhauer
 Pierre Carrier-Belleuse (1851–1932), französischer Maler